André Guinier (1911-2000), scientifique français spécialiste de cristallographie ;
 Philibert Guinier (1876-1962) est un membre de l’Institut de France, pionnier de l’écologie en France, forestier et botaniste.
 Georges Guinier (1908-1993) est un professeur de sciences physiques, créateur des hypotaupe et taupe dites «atomiques» au lycée Janson-de-Sailly à Paris en 1954 et 1955.
 Henri Guinier (1867-1927), peintre français.

Homonymie de patronyme